DBBB steht für:
 Capella (Schiff, 2004), Funkrufzeichen des deutschen Vermessungsschiffs
 Flughafen Cadjehoun, ICAO-Code des Flughafens im afrikanischen Staat Benin

DBBB